Э́нглвуд () — название нескольких населённых пунктов в США:
 Энглвуд (Калифорния)
 Энглвуд (Канзас)
 Энглвуд (Колорадо)
 Энглвуд (Нью-Джерси)
 Энглвуд (Огайо)
 Энглвуд (Теннесси)
 Энглвуд (Флорида)

См. также 
 Инглвуд